Waltteri Immonen, finski hokejist, * 3. april 1967, Helsinki, Finska.

Immonen je vso kariero igral za klub Jokerit Helsinki v finski ligi, skupno dvanajst sezon, od leta 1991 pa do upokojitve je bil tudi kapetan. S klubom je osvojil štiri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1991/92, 1993/94, 1995/96 in 1996/97. Leta 2005 je bil krajši čas trener kluba Jokerit Helsinki.

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dve srebrni medalji.

V klubu Jokerit Helsinki so upokojili njegov dres s številko 24.

Statistika kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 36
| 7
| 22
| 29
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 87/88
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 44
| 4
| 24
| 28
| +48
| 8
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 44
| 1
| 14
| 15
| +2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 43
| 2
| 8
| 10
| +11
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 3
| 11
| 14
| +38
| 2
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| +9
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 3
| 15
| 18
| +25
| 10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 45
| 5
| 16
| 21
| +24
| 14
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| +3
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +5
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 6
| 18
| 24
| +16
| 16
|
| 11
| 1
| 2
| 3
| +5
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 94/95
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 5
| 21
| 26
| +34
| 10
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| +15
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 95/96
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +4
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 49
| 4
| 11
| 15
| +28
| 14
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +8
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 26
| 3
| 4
| 7
| +2
| 6
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 53
| 0
| 5
| 5
| -5
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 585
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 176
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" | +244
| bgcolor="#7FFF00" | 110
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | +35
| bgcolor="#7FFF00" | 16
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski trenerji
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti z upokojenimi številkami
Trenerji Jokerit Helsinki